

Toponymie 

 Bruneau, un cours d'eau de l'Idaho et du Nevada aux États-Unis ;
  ;
 .
 Clos Bruneau, ancien toponyme délimitant un quartier parisien situé dans le  arrondissement disparu en 1855.

Patronyme 

 Adrien Bruneau (1805-1895), avocat et homme politique belge ;
 Adrien Bruneau (1874-1965), peintre français ;
 Adrien Louis Bruneau (1831-?), peintre français ;
 Albert Bruneau (1861-1894), religieux français ;
 Albert-Marie-Auguste Bruneau de Beaumetz (1759-1836), magistrat et homme politique français ;
 Alfred Bruneau (1857-1934), compositeur français ;
 Alfred Puaux-Bruneau, artiste-peintre ;
 Audrey Bruneau (née en 1992), handballeuse française ;
 Arthur Aimé Bruneau (1864-1940) ;
 Aurélie Bruneau, artiste-peintre ;
  (1956), une écrivaine canadienne ;
 Charles Bruneau, linguiste français ;
 Charles Bruneau (1851-1891), artiste-peintre ;
 Charlie Bruneau (1980-), actrice française ;
 Émile Bruneau (1912-1993), coureur cycliste belge ;
 Émile Bruneau, artiste-peintre ;
 Alfred-Émile de Bruneau de Saint-Auban ;
 Florimont Bruneau (1877-1956), artiste-peintre ;
 Georges Bruneau, sculpteur ;
 Jacques Bruneau de La Mérousière (1768-1794), militaire français, chef chouan ;
 Jacques Bruneau de Tartifume (1574-1636), chroniqueur, avocat et président du présidial d'Angers ;
 Jean-Claude Bruneau, géographe français ;
 Kittie Bruneau (1952-2021), peintre québécoise ;
 Louis Bruneau, graveur ;
 Ludovic Adolphe Bruneau, sculpteur ;
 Marie Bruneau (né en 1951), artiste-peintre ;

 Mario Bruneau (1952-2013), musicien québécois ;
 Marie-Germain-Christian Bruneau (1884–1953), général français ; 
 Martin Bruneau, artiste-peintre ;
 Mathurin Bruneau (1784-1882), sabotier et escroc français ;
 Maurice Bruneau (1883-1967), joueur de rugby ;
 Michel Bruneau, chef de cuisine ;
 Michel Bruneau (né en 1940), géographe français ;
 Odette Bruneau (1891 - 1984), artiste-peintre ;
 Ophélie Bruneau (née en 1979), romancière et nouvelliste française ;
  (Charles Emile "Peppi" Bruneau, Jr.) ;
  ;
 , homme politique ;
  ;
 Pierre-Gabriel Bruneau, (?-?), artiste-peintre ;
 Raphaëlle Bruneau (née en 1976), actrice franco-belge;
 Robert Bruneau, graveur ;
 Roxane Bruneau, chanteuse québécoise ;
 Servane Bruneau (1973-), judokate française ;
 Sharon Leigh Bruneau, (1964-), mannequin et culturiste canadienne ;
Suzanne Bruneau (1926-2012), magistrate française ;
 Vital Bruneau (1835-1889), homme politique français ;
 Zoé Bruneau, actrice française.

Autres 
 Jacques Bruneau,  roman de Solange Clésinger-Sand paru en 1870
 Bruneau, un restaurant gastronomique installé à Bruxelles en Belgique
 Bruneau, une entreprise de vente par correspondance en B2B

Références 

Patronyme français